Sankt Albani Kirke kan henvise til flere artikler:
 Sankt Albani Kirke (vikingetid) – den kirke Knud 4. den Hellige blev myrdet i i 1086 i Odense
 Sankt Albani Kirke (nutid) – den nuværende katolske kirke i Odense

Se også
 St. Alban's English Church – anglikansk kirke i København